Francesco Guidolin ist der Name folgender Personen:

* Francesco Guidolin (Politiker) (* 1923), italienischer Politiker
 Francesco Guidolin (Fußballspieler) (* 1955), italienischer Fußballspieler und -trainer